

Biografia
Nasce in Finlandia il 19 marzo 1982 da una famiglia benestante.

Nel 1991 diventa noto in tutto il mondo partecipando al film Giocando nei campi del Signore nel ruolo di Billy Quarrier. Il film fu molto criticato per le numerose scene di nudità infantile,di cui anche Niilo è protagonista togliendosi il costume da bagno davanti ai ragazzini della tribù amazzonica rimanendo nudo con le sole scarpe ai piedi.

Filmografia
Giocando nei campi del Signore (1991), Billy Quarrier